Giscó (en llatí Gisco, en grec antic Γίσκων) va ser fill d'Amílcar (un dels molts personatges que s'anomenaven així).

Probablement era un dels magistrats principals de Cartago al temps de la tercera guerra púnica. Uns ambaixadors romans havien estat enviats per resoldre les diferències entre Masinissa I i Cartago l'any 152 aC i el senat cartaginès estava disposat a acceptar el dictat dels romans, però Giscó, amb els seus abrandats discursos en contra, va excitar als senadors fins al punt de què els ambaixadors es van sentir amenaçats i van fugir de Cartago, segons Titus Livi.

Referències 

Cartaginesos